Fort Victoria (Ambon), een fort op Ambon
 Fort Victoria (Keeling), een VOC fort in Taiwan
 Fort Victoria (Brits-Columbia), een fort op Vancouver Island dat zou uitgroeien tot de stad Victoria
 Willochra (RMS Fort Victoria), passagiersschip op de route tussen Bermuda en New York
 tot 1982 de naam van de Zimbabwaanse stad Masvingo